Reiniger steht für:
 Reinigungsmittel oder Putzmittel
 Gebäudereiniger, Ausbildungsberuf
 Reinigungskraft, nicht ausgebildete Hilfsarbeitskraft

Personen:
 Emil Reiniger (1792–1849), deutscher Arzt, Dichter und Mitgründer der ersten Volksbücherei Deutschlands
 Ernst Otto Reiniger (1841–1873), deutscher Landschaftsmaler
 Erwin Moritz Reiniger (1854–1909), deutscher Universitätsmechaniker und Mitbegründer des Unternehmens Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen
 Gustav Reiniger (1835–1903), deutscher Zigarrenfabrikant in Stuttgart und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Heinrich Reiniger (1860–1915), deutsch-böhmischer Rechtsanwalt und Bürgermeister von Marienbad
 Karl Reiniger (1910–1995), Schweizer Geher
 Kurt Reiniger († 2015), Schweizer Politiker
 Lotte Reiniger (1899–1981), deutsche Scherenschneiderin, Silhouetten-Animationsfilmerin und Buchillustratorin
 Otto Reiniger (1863–1909), schwäbischer Impressionist, Landschaftsmaler
 Rike Reiniger (* 1966), deutsche Theaterregisseurin und Autorin
 Robert Reininger (1869–1955), österreichischer Philosoph 
 Scott H. Reiniger (* 1948), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler
 Wolfgang Reiniger (* 1944), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Essen

Siehe auch:
 Reiniger, Gebbert & Schall, deutsches Unternehmen
 Reininger